Die NBA-Saison 1981/82 war die 36. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 30. Oktober 1981 und endete am 18. April 1982. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 20. April 1982, die Anfang Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Los Angeles Lakers mit einem 4:2 in der Serie gegen die Philadelphia 76ers sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1981 fand am  9. Juni 1981 in New York City statt. An erster Position wurde Mark Aguirre von den Dallas Mavericks gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1982 wurde am 31. Januar 1982 im Brendan Byrne Arena in East Rutherford ausgetragen. Der Osten gewann mit 120 zu 118. Zum MVP wurde Larry Bird gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
Most Valuable Player: Moses Malone, Houston Rockets
Rookie of the Year: Buck Williams, New Jersey Nets
Coach of the Year: Gene Shue, Washington Bullets
All-NBA First Team:
F – Larry Bird, Boston Celtics
F – George Gervin, San Antonio Spurs
C – Julius Erving, Philadelphia 76ers
G – Moses Malone, Houston Rockets
G – Gus Williams, Seattle SuperSonics
All-NBA Second Team:
F – Bernard King, Golden State Warriors
F – Alex English, Denver Nuggets
C – Robert Parish, Boston Celtics
G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
G – Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
All-NBA Rookie Team:
Buck Williams, New Jersey Nets
Jay Vincent, Dallas Mavericks
Kelly Tripucka, Detroit Pistons
Isiah Thomas, Detroit Pistons
Jeff Ruland, Washington Bullets
NBA All-Defensive First Team:
Michael Cooper, Los Angeles Lakers
Dennis Johnson, Phoenix Suns
Bobby Jones, Philadelphia 76ers
Caldwell Jones, Philadelphia 76ers
Dan Roundfield, Atlanta Hawks
NBA All-Defensive Second Team:
Larry Bird, Boston Celtics
Quinn Buckner, Milwaukee Bucks
Sidney Moncrief, Milwaukee Bucks
Lonnie Shelton, Seattle SuperSonics
Jack Sikma, Seattle SuperSonics

Playoffs 
In der ersten Runde traten zunächst die Teams auf den Setzlistenplätzen drei bis sechs an. Die beiden topplatzierten Teams der Conferences stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein. In der ersten Runde wurde im Best-of-Three-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
Die Saison 1981/82 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1981/82